A Day at the Races kan syfta på 

 A Day at the Races – en film av Bröderna Marx, se En dag på kapplöpningarna
 A Day at the Races (musikalbum) – en skiva av rockgruppen Queen från 1976